Queen (в некоторых странах выходил также под названием Queen I) — дебютный студийный альбом британской рок-группы Queen, изданный 13 июля 1973 года лейблом EMI.
Он записывался в 1971—1972 годах на  и Trident Studios в сотрудничестве с продюсерами Джоном Энтони и Роем Томасом Бэйкером. Большую часть материала альбома составили песни, написанные Фредди Меркьюри, Брайаном Мэем и Роджером Тейлором, но также на пластинку попала композиция «Doing All Right», созданная Тимом Стаффеллом ещё во время существования группы-предшественницы Queen — Smile.

Записанный в жанрах хард-рока и хэви-метала Queen также включает в себя элементы таких стилей и жанров, как прогрессивный рок, фолк-рок, глэм-рок, психоделический рок, прото-панк, фолк и поп. В британском чарте альбом достиг 24 строчки, продержался там 18 недель и получил золотой статус, хотя международного признания он не добился. В целом пластинка получила положительные отзывы от критиков, сравнивших музыку коллектива с Led Zeppelin, The Who, King Crimson, Deep Purple и Uriah Heep.

С альбома выпущено два сингла — «Keep Yourself Alive» и «Liar» (последний только в США и Новой Зеландии), однако они не были успешными и не попали в хит-парады. Также к ним были сняты видеоклипы. В поддержку пластинки Queen провели концертный тур Queen I Tour, в рамках которого музыканты посетили Великобританию, Германию, Люксембург и Австралию, а также выступали на разогреве у группы Mott the Hoople.

Предыстория 
В 1964 году британские студенты Брайан Мэй и Тим Стаффел основали группу 1984 (по одноимённому роману Джорджа Оруэлла), позже (в 1968 году) преобразовавшуюся в Smile, выбравшую для себя направление психоделического попа. Брайан повесил объявление в стенах своего «Империал колледж», в котором говорилось, что коллективу требуется барабанщик, умеющий играть в стиле Митча Митчелла и Джинджера Бейкера. На него откликнулся студент-дантист Роджер Тейлор. Он тогда показался Мэю и Стаффелу лучшим вариантом, поразив их точностью настройки барабанов. Главным достижением Smile стало выступление на разогреве у Pink Floyd 26 октября 1968 года. Однако из-за напряжённой учёбы и отсутствия какого бы то ни было менеджмента весной 1970 года трио распалось: Тим Стаффел покинул группу. Брайан с Роджером вспоминали позже: «У нас было множество мелких концертов, мы выступали в барах, в небольших клубах в разных городках Англии, но мы не двигались. Мы создали какой-то сингл, и вдруг Тим, наш вокалист, получил предложение от группы , и он покинул нас. Тогда пришёл Фредди и сказал: «Не надо сдаваться, я буду петь».

Мэй и Тейлор не собирались бросать музыкальную карьеру и поделились своими творческими амбициями с другом и соседом по комнате Стаффела Фредди (Фарухом Булсарой). К тому моменту он уже имел опыт музыканта, был участником таких групп, как Ibex (позже была переименована в Wreckage), и Sour Milk Sea. Он часто посещал выступления Smile, но Мэй и Стаффел даже не подозревали, что он вообще умеет петь. Фредди имел весьма четкое представление, какими должны быть выступления и сценическая работа группы. Попав в состав нового коллектива, он придумал для него название «Queen» и разработал логотип, а себе взял псевдоним Фредди Меркьюри. Теперь группа состояла из вокалиста-клавишника, гитариста и ударника. В феврале 1971 года на лондонской дискотеке Брайан Мэй и Роджер Тейлор познакомились с опытным уже в те годы бас-гитаристом Джоном Диконом, приехавшим на учёбу в Лондон из родного города Лестер. Пройдя прослушивание, Джон занял позицию басиста и стал четвёртым постоянным звеном в составе, который продержался без малого 21 год.

Группа сразу же начала концертную деятельность и выступала в городах по всей Англии.

По мнению Мэттью Хортона, критика из журнала NME, на тот момент группа была вдохновлена творчеством таких групп, как Black Sabbath и Led Zeppelin и перед созданием альбома выбрала себе жанровое направление этих коллективов. Это заметно, если послушать песни «Keep Yourself Alive» и «Modern Times Rock ’N’ Roll», звучание которых напоминает эти две группы. Также, возможно, на творчество Queen повлияли и The Who.

Отличительной особенностью Queen было то, что у них не возникал дефицит материала, а три её участника изначально были сильными композиторами. У группы была только одна проблема — отсутствие студии для записи и лейбла для выпуска песен.

В 1971 году музыкантов пригласила студия De Lane Lea (в которой работал Терри Йетон — друг Мэя) опробовать звукозаписывающее оборудование, а также выпустить какой-нибудь интересный материал в целях привлечения новых клиентов. Ещё группа должна была выступать перед потенциальными клиентами. В качестве вознаграждения ей позволялось проводить любое время в студии, а также оставлять себе записи. Весь оставшийся год Queen записывали демо. Благодаря выступлениям в De Lane Lea группа завязала много полезных знакомств и связей в мире шоу-бизнеса. В итоге был подписан контракт с Trident Studios, которая согласилась продюсировать и финансировать первый альбом Queen. По словам Брайана, студия находилась прямо в центре Сохо — торгово-развлекательного квартала лондонского Вест-Энда.

Запись 

Альбом записывался в течение двух лет, в те моменты, когда студия звукозаписи была свободна, параллельно с учёбой участников группы. Рой Томас Бэйкер вспоминал: «Когда мы писали первый альбом, мы ещё были студентами и учились. График студии был почти полностью забит, и мы писали в свободное время. Иногда это было в два часа ночи, и мы заканчивали в шесть утра. Это время было свободно, никого не было». При записи не использовались синтезаторы, которые группа принципиально не признавала и отказывалась от них вплоть до 1980 года. Партии гитары записывались, в основном, на «Red Special» Брайана Мэя, однако в песнях «Doing Alright» и «The Night Comes Down» он играл на акустической «Hairfred».

Самыми ранними записями Queen являются пять демонстрационных записей песен, созданных в сессии в De Lane Lea Studios: «Keep Yourself Alive», «Great King Rat», «Liar», «The Night Comes Down» и «Jesus». Причём в альбом вошла именно версия «The Night Comes Down» с этих сессий, так как группа была недовольна поздними версиями этой композиции, которые записывались в Trident Studios. Также существует демозапись «Great King Rat», которая может быть датирована более ранним периодом времени, чем записи с De Lane Lea Studios. В De Lane Lea группу заметили бывший продюсер Smile Джон Энтони и его коллега Рой Томас Бэйкер — штатные сотрудники звукозаписывающей фирмы Trident. Позднее Бэйкер вспоминал: «Я сразу решил, что музыка Queen просто сказка. Я даже забыл, что нахожусь в студии».

В 1972 году группа была приглашена в Trident Studios её звукорежиссёрами Барри и Норманом Шеффилдами, однако из-за дороговизны записи в дневное время она была вынуждена записываться в часы, когда студия пустовала. Звукорежиссёр и продюсер Trident Studios Робин Кэйбел работал над кавер-версиями песен «» (впервые исполнена рок-группой The Ronettes) и «Goin’ Back» (написана Джерри Гоффином и Кэрол Кинг). Ознакомившись с исполнением песен Фредди Меркьюри и группой Queen и узнав, что у них много свободного времени, он пригласил Меркьюри, Мэя и Тейлора на запись этих кавер-версий. Впоследствии они вышли на синглах, где в качестве исполнителя был указан другой псевдоним Фредди Меркьюри — . В сентябре 1972 года Trident начала финансирование создания альбома, что составляло 20 фунтов в неделю — этого едва хватало на жизнь. Контракт с Trident был заключен лишь два месяца спустя.

Записи в Trident Studios проводились с июня по ноябрь 1972 года, к ноябрю материал для дебютной пластинки был записан полностью. Однако выпуск альбома был задержан: он вышел только спустя восемь месяцев, в июле 1973 года. Звукорежиссёрами альбома были Рой Бейкер, Тэд Шэрп и Дэвид Хентшель, Майк Стоун. Последний позже вспоминал: «Тот первый альбом полностью отличался от всего, что я делал прежде. Ремиксы занимали столетия, и все музыканты оказались такими занудами, что приходилось выправлять любые мелкие неточности. Работа с прирождённой суперзвездой над первым большим альбомом, который я писал, вымотала мне все нервы». Позже Брайан признал важность стимулирующей роли этой студии: «Мы, безусловно, обязаны Trident частью нашего успеха — например, благодаря им мы создавали записи и хиты».

Помимо сессий в Trident Studios, Queen записывались для BBC в Langham One Studios. Всего существует шесть подобных сессий, из которых к первому альбому относятся первые четыре. Во время этих сессий группа записала демоверсии песен «Doing Alright», «Great King Rat», «Liar», «My Fairy King», «Son And Daughter», «Modern Times Rock ’n’ Roll» и «Keep Yourself Alive».

Обложка и название 

Название дебютного альбома совпадало с названием группы, что распространено среди музыкальных коллективов. Также рассматривались названия Top Fax, Pix And Info, предложенное Роджером Тейлором, и Deary Me — любимое высказывание Роя Томаса Бэйкера, но эти названия были отвергнуты.

Для лицевой стороны обложки было использовано фото, сделанное Дугласом Паддифутом во время выступления группы в клубе The Marquee Club 20 декабря 1972 года.

Обложка выполнена в тёмно-красных тонах, на ней изображён Фредди Меркьюри с микрофоном, распростёрший руки к небу, сверху на него падает яркий косой луч света. Вверху в середине написано название группы/альбома. На обратной стороне находился коллаж, который был создан Меркьюри и Мэем. Поверх него была написана информация о членах группы и принимавших участие в записи лиц, причём в качестве басиста был указан Deacon John (). Последними словами были «Аnd nobody played synthesiser» () — демонстративное непризнание синтезаторов группой. Коллаж состоял из фотографий из различных архивов группы. Среди них была фотография Джона Харриса, который помогал Queen записываться в самом начале, он часто ездил с ними на выступления. Также на обложке были фотографии из личных альбомов членов группы, например, фотография Мэя с бородой. В центре этого коллажа находится маленькая фигурка барабанщика, изображающая Роджера Тейлора. Кроме того, на этом коллаже был изображён логотип Queen.

Выпуск 

Хотя альбом был полностью записан и закончен к ноябрю 1972 года, Trident потратила несколько месяцев в попытке найти звукозаписывающую компанию, которая согласилась бы выпустить альбом. В конце концов, через восемь месяцев безуспешных поисков Trident выпустила диск сама. Компания выделила группе менеджера, которого звали Джек Нельсон. Первоочередная задача Нельсона была обеспечить заключение контракта между Queen и крупным лейблом. Группа безуспешно пыталась заключить контракты с такими лейблами звукозаписи, как Mercury Records и Charisma Records. В скором времени на объявление Нельсона откликнулась компания EMI. В то время она собиралась открыть филиал, занимающийся выпуском исключительно тяжелой музыки. Однако задачей Нельсона было ещё обеспечение контрактом Марка Эштона и Юджина Уоллеса, в то время как EMI была нужна только Queen. Переговоры зашли в тупик и сделка с EMI не состоялась. Trident продолжила поиски лейбла, но у группы возникли проблемы. Во время прослушивания уже готового на тот момент альбома выяснилось, что один из треков был записан не на ту плёнку, а также группе не нравилось микширование. Группе потребовалось дополнительное время для исправления ошибок. Окончательно все работы закончились в январе 1973 года. Исполнительный продюсер Feldman Music Company по имени Ронни Бэк представил Queen Рою Фезерстоуну, менеджеру EMI. Рой был в восторге от записей Queen и в скором времени связался с Trident. Вдобавок Queen выступала в программе Sounds of the Seventies на Radio 1, запись которой проходила на одной из студий BBC. 15 февраля она вышла в эфир и получила положительные отзывы. Для EMI это было весомым аргументом, и в марте 1973 года группа, наконец, заключила с EMI контракт. Однако помимо европейского группа хотела появиться и на американском рынке. На одном из выступлений группы присутствовал исполнительный директор Elektra Records Джек Хольцман. Группа произвела впечатление на Хольцмана, и в тот же вечер директор предложил группе контракт. Релиз в Великобритании состоялся 13 июля 1973 года. Через месяц после выпуска альбома группа приступила к записи следующего альбома. Там же за неделю до этого вышел сингл «Keep Yourself Alive» с песней «Son and Daughter» на стороне Б. Для выпуска сингла в США трек был укорочен с 3:47 до 3:30. Сингл был выпущен в США в октябре, а сам альбом 4 сентября. 14 февраля 1974 года (только в США и Новой Зеландии) вышел второй сингл «Liar». Тестовый выпуск с малым тиражом выходил с подборкой классической музыки на одной стороне и с песнями Queen на другой. Данные пластинки стали объектом коллекционирования. Также к песням «Keep Yourself Alive» и «Liar» были сняты видеоклипы. Всего было снято три версии клипов к «Keep Yourself Alive» и две к «Liar».

Приём

Отзывы критиков 

По мнению Стивена Томаса Эрлевайна из Allmusic, дебют Queen больше представляет собой коллекцию идей, нежели альбом в целом, а также содержит в себе всего лишь одну известную песню. Однако критик отметил, что Queen звучит по-особенному, не похоже на другие группы. Хотя рецензент и не одобрил дебют, была выделена «Keep Yourself Alive». «Бурный и неистовый» трек, открывающий альбом, был признан одной из лучших работ Queen. Обозреватель также упомянул, что «группа демонстрирует свою привязанность к легионам пост-зеппелиновских хард-рок-групп».

Гордон Флетчер из журнала Rolling Stone писал, что альбом сопоставляется с творчеством Led Zeppelin, но группе следует отойти от зеппелиновского металла, чтобы стать действительно влиятельной группой в мире рок-музыки. Критик заявил, что в альбоме не так много элементов блюз-рока, как на альбомах Led Zeppelin I и Led Zeppelin II. По его словам, группа больше склоняется к творчеству The Who, и Queen достаточно схож с альбомами Who's Next и Quadrophenia. Из-за своей неоднородности песни «Great King Rat» и «Doing Alright» были сопоставлены с «Babe I’m Gonna Leave You». В целом же дебют был назван «великолепным». «Modern Times Rock ’n’ Roll» была выделена как образец типичной музыки Queen. Флетчер отметил, что Queen — первые в целой новой волне новых британских рок-групп, и сказал, что «необходимо научиться любить Queen сейчас, потому что они останутся надолго».

В американской газете The Herald (Чикаго, Иллинойс) было отмечено, что этот дебют — «выше среднего». Рецензент сообщил, что «несмотря на малое количество сведений о группе, можно сказать, что песни альбома писались и разрабатывались на протяжении последних трёх лет». В газете указывали на громкое звучание, громоподобные звуки барабанов и гудящие гитары. Также были отмечены некоторые искажения вокала и смену звука от исполнителя к исполнителю. Вокал был назван превосходным, с некоторыми гармониями в стиле The Beatles. Автор рецензии посчитал песни «Keep Yourself Alive», «Doing Alright» и «Great King Rat» приятными для прослушивания.

Канадская Winnipeg Free Press назвала Queen новыми кандидатами в суперзвёзды. Риффы Брайана Мэя рецензент сопоставил с игрой Джимми Пейджа, Тони Айомми, Джими Хендрикса и Мика Бокса, добавляя, что группе удалось придать всему свежий и энергичный вид. Было отмечено, что Фредди Меркьюри умеет подражать Роберту Планту, и это демонстрирует «Modern Times Rock 'n' Roll» — прямая калька трека «Communication Breakdown». По мнению издания, в своём первом альбоме Queen продемонстрировала силу, энергичность, и к пластинке можно относиться с таким же уважением, как и к Led Zeppelin I.

Брендон Шроер из Sputnikmusic считает, что группа сделала неплохой старт в своей музыкальной карьере. По его словам, музыка на альбоме больше схожа с прогрессивным роком начала 70-х годов. Он назвал вокал Меркьюри «мощным», а также отметил, что «Keep Yourself Alive» отличается от большинства песен на альбоме. Шроера удивил тот факт, что, будучи выпущенным на сингле, песня не попала в хит-парады. «Doing Alright» была сравнена с «Cadence and Cascade» от King Crimson. Эта композиция легче, чем первый трек альбома. Другая лёгкая «The Night Comes Down» начинается с быстрого акустического вступления, наиболее запоминающаяся часть песни — это её припев. «Great King Rat» и «Liar» критик назвал предшественниками хэви-метала, расцвет которого пришёлся на 1980-е годы. Композиции «Modern Times Rock 'n' Roll» и «Seven Seas of Rhye» автор рецензии назвал однодневными. Как и Стивен Томас Эрлевайн из Allmusic, Шроер указал на отсутствие в альбоме единого целого.

По мнению журналиста из Classic Rock, группа по аналогии с Пейджем и Плантом из Led Zeppelin совмещает студийное оборудование с огромным видением рока, что делает её особенной. В музыкальном плане материал Queen восходит к образованию группы в 1970-ом году, и это неудивительно, что хотя гитарист Брайан Мэй уже разработал свой уникальный стиль игры, тексты его песен отражают то влияние психоделики Smile шестидесятых годов — это Хендрикс, Клэптон и Пейдж, которых можно услышать под теми плотными наложениями. Хотя автор рецензии признаёт, что альбом не содержит потенциального хита, он заявляет, что диск изобилует тяжёлыми гитарными риффами вместе с дополняющим и украшающим альбом вокалом Меркьюри. Лучшим треком альбома была признана песня «Keep Yourself Alive».

Тони Стюарт, критик из журнала NME, в документальном фильме «Queen. Days of Our Lives» сказал: «В то время процветал рок, в почёте были такие группы, как Status Quo и Uriah Heep, мне кажется, что Queen дала всем глоток свежего воздуха». Журнал Guitar Legends сравнил риффы Брайана Мэя с Deep Purple и Uriah Heep. Благодаря знаменательному тексту песни «My Fairy King» журнал сравнил группу с прог-рокерами. Melody Maker назвал группу «будущим рок-н-ролла». Time Out назвал дебют «подталкивающим и энергичным».

Майк Бриз в статье журнала Rockcor, которая была посвящена 40-летнему юбилею группы, отметил, что с этого альбома Queen начали свой творческий путь, а также зародились многие жанры рок-музыки в современном понимании. Альбом был издан во время расцвета таких мастеров рока, как Led Zeppelin, Black Sabbath и Deep Purple, и заслуживает тщательного анализа. Хотя лонгплей и не добился такого успеха, как остальные альбомы группы, но поклонники коллектива называют его в числе любимых, а Дэйв Грол (Nirvana, Foo Fighters) — самым любимым.

В Billboard было отмечено, что альбом, отличительной чертой которого является голос Фредди Меркьюри и восхитительная игра Брайана Мэя на акустической и электрической гитарах, получился значительно выше среднего. Лучшими песнями были названы «Doing Alright» и «Great King Rat».

Пит Праун охарактеризовал альбом как «приятное смешение скрипящего метала Led Zeppelin с гладким глэмом Дэвида Боуи, Mott the Hoople и Roxy Music». Также было упомянуто акцентирование на театральном искусстве Фредди Меркьюри с его подражанием оперному вокалу и сценическими выходками. Он считает, что уже с самых ранних дней Queen выделялась их числа обычных рок-н-ролльных групп.

Критик из газеты LSMedia заявил, что с выпуском дебютного альбома группа дала миру первый проблеск величественных гимнов и свипирующих гитар, которые потом будут украшать почти каждый альбом. Песню «Keep Yourself Alive» описали как идеальный открывающий трек для альбома с мощной аранжировкой громоподобным звуковым фоном.

Журнал New Musical Express поместил альбом на 54 место в списке 100 Greatest Albums You’ve Never Heard, а  на 19 место в списке Top 50 Most Influential Guitar Albums Of All Time Ever!.

Коммерческий успех 

По словам журналиста из Sounds, альбом никогда не будет продан большим тиражом. Лонгплей не получил большого коммерческого успеха. Роджер Тейлор прокомментировал это так: «Первый альбом с треском провалился. Он не стал успешным». 1 ноября 1974 года число продаж в Великобритании превысило 100 000, и альбому присвоили статус серебряного. Через  альбом получил золотой статус, тем самым продажи альбома в Великобритании превысили 250 000 экземпляров. 29 марта 1977 года диск стал золотым в США. Было продано свыше 100 000 копий. В 2009 году польский лейбл  выпустил переиздание всех альбомов Queen. Продажи превысили 20 000 экземпляров, и организация ZPAV присвоила альбому платиновый статус.

Список композиций

Содержание

Тематика песен, стилистика и жанры 
Тематическое содержание альбома разнообразно: от музыкальной («Modern Times Rock ’n’ Roll») и бытовой тематики («Keep Yourself Alive», «Doing Alright», «Son And Daughter», «The Night Comes Down») до фэнтэзи («My Fairy King», «Seven Seas of Rhye») и религии («Jesus», «Great King Rat», «Liar»).
По словам Павла Суркова, первые два альбома группы представляют собой концептуальные работы с единой структурой и даже сюжетом. По мнению критика Allmusic, данный альбом содержит почти все отличительные признаки Queen: от оперных гармоний Фредди Меркьюри до звучных и оркестровых гитар Брайана Мэя. Мелодраматичность, присутствующая на альбоме — отличительная черта группы.

Альбом очень разнообразен в жанровом плане. По мнению обозревателя Ultimate Classic Rock, в основном альбом представляет собой слияние прогрессивного рока и метала с небольшим влиянием фолка. В песнях «Keep Yourself Alive» и «Liar», открывающих первую и вторую стороны альбома соответственно, присутствует «часть игристого глэма и часть грандиозного хард-рока». Также они содержат жалящие гитарные риффы и хоровые вокальные партии. Помимо хард-рока и глэма «Keep Yourself Alive» включает в себя и элементы прото-панка.
На альбоме присутствуют две рок-баллады — «Doing Alright» и «The Night Comes Down». В «Doing Alright» гитарные поп-мелодии чередуются с металическими секциями.
Песни «My Fairy King» и «Liar» содержат в себе элементы оперы. Не исключено, что они могли повлиять на другую известную песню группы «Bohemian Rhapsody», также имеющую оперную часть. «Liar» также содержит фолковые куплеты.
Композиция «Jesus» выполнена в жанре психоделического рока. «Son and Daughter» совмещает в себе типичные для раннего периода творчества Queen тяжёлые гитарные мелодии и элементы блюз-рока. Хард-роковая «Great King Rat» может быть разделена на несколько отличающихся друг от друга частей, это одна из песен, текст которых имеет религиозную тематику. Невошедшая в оригинальный релиз «Mad the Swine» представляет собой фолковый церковный гимн.

Композиции 
 «Keep Yourself Alive»

«Keep Yourself Alive» () была написана Брайаном Мэем во время участия в Smile, группе-предшественнице Queen. Жанр песни — хард-рок. Журнал American Songwriter считает, что данная объединяет в себе элементы прото-панка. Эта песня о правиле, которое гласит, что человеку не обязательно быть звездой, чтобы преуспеть в жизни, нужно просто жить.

«Keep Yourself Alive» стала первым синглом группы.

Песня была впервые записана во время сессий 1971 года в De Lane Lea Studios, она имеет продолжительность 3 минуты 34 секунды; в этой записи вступление звучит на акустической гитаре, и только потом вступает Red Special Мэя. Сам Мэй считал эту версию лучше, чем поздние записи. Всего было создано 7 или 8 различных версий песни с различными составами исполнителей; в конце концов в альбом вошла версия, созданная под руководством Майка Стоуна, звукорежиссёра Trident Studios. Ни одна версия этой песни не удовлетворила автора.

По словам Мэя, изначально текст песни казался ему ироничным и насмешливым, но всё изменилось, когда в студии её исполнил Фредди Меркьюри. Он принёс песне совершенно новую перспективу.

 «Doing Alright»

«Doing Alright» () также была взята из репертуара группы Smile; она написана Мэем и Стаффелом. Стиль песни имеет смешанный характер: начинается как баллада, во время которой вокалист поёт фальцетом, а достаточно лёгкую гитарную партию Брайан Мэй исполняет на акустической гитаре «Hairfred»; в начале третьей минуты темп убыстряется, гитарная партия становится более тяжёлой, баллада преобразовывается в хэви-метал, затем в середине третьей минуты снова идёт возврат к балладе, а ближе к середине четвёртой минуты происходит резкий переход на хэви-метал, и в конце четвёртой минуты снова переходит в балладу.

«Doing Alright» была первой песней Queen, в живых исполнениях которой Меркьюри играл на фортепиано, а в альбомной записи в некоторых местах на фортепиано играет Брайан Мэй.

 «Great King Rat»
«Great King Rat» () — первая песня на альбоме, написанная Фредди Меркьюри. Эта песня, как и «Богемская рапсодия», разделяется на несколько отличающихся друг от друга частей. Композиция представляет собой слияние хард-рока с фолк-роком. Текст песни содержит религиозные мотивы. Дмитрий Сосновский из «Российской газеты» особо выделил мощную ритм-секцию и «гулкое» жесткое гитарное звучание. Текст песни представляет собой насмешку над тем, как люди могут проявлять любопытство убогим качествам.

Известны ранние демозаписи «Take 4» или «Early take». Она имеет несколько отличную и более тяжёлую партию гитары.

 «My Fairy King»
«My Fairy King» () была написана Фредди Меркьюри. По своей стилистике, схожей с оперной, и использованием многоголосий, может считаться одним из прообразов оперной части «Богемской рапсодии». Именно после написания этой песни Фаррух «Фредди» Булса́ра решил взять себе псевдоним Фредди Меркьюри, к этому отсылают последние строки песни — «Мать Меркьюри, посмотри, что они сделали со мной, я не могу бежать, я не могу скрыться» (). My Fairy King стала единственной песней из первого альбома, написанной во время работы в студии. Именно тогда группа впервые увидела Меркьюри, работающего на полную мощность. Также это было первой возможностью для Меркьюри продемонстрировать игру на рояле, поскольку на сцене они поставить рояль не могли. Возможно, название песни имеет намёк на гомосексуальность Фредди Меркьюри.

Сюжет песни позаимствован из произведения «Гамельнский крысолов» Роберта Браунинга .

 «Liar»

«Liar» () — первая песня на второй стороне альбома, второй сингл группы. Песня написана Фредди Меркьюри на гитаре. Тематика и текст песни оказали влияние на «Bohemian Rhapsody».

Некоторые исследователи в этой песне видят религиозные мотивы. По мнению AllMusic, эта песня представляет собой диалог между измученной душой, нуждающейся в религиозном покровительстве, и религией, но представители религии сторонятся её, называя Лжецом. В конце опровергается идея организованной религии вообще: они никогда не позволят Лжецу достичь чего-либо. По словам Маттерса Фурнисса, автора книги Uncensored On the Record, «Liar» является одним из самых выдающихся треков на альбоме.

 «The Night Comes Down»
«The Night Comes Down» () — баллада, написанная Брайаном Мэем и спродюсированная Луи Остином. В альбом вошла демонстрационная запись с сессий 1971 года в De Lane Lea Studios, так как группа была недовольна более поздними записями записями с Trident Studios, в основном — звуком ударных.

Текст песни затрагивает ностальгию человека по детству и тяжести взрослой жизни. Она напоминает битловскую «Lucy in the Sky with Diamonds». Грег Брукс из журнала  говорит, что уже благодаря первой минуте песня достойна подробного обсуждения. Барабаны, звучащие в стиле The Electric Prunes, совмещаются с гитарной партией, которая бы понравилась Джонни Марру. Даже когда традиционное для Мэя звучание склоняется к медленному повороту, для слушателя открывается первый шанс на альбоме действительно перевести дух. Звуки бас-гитары незначительно колеблются на заднем плане в течение всей песни, но особенно проявляет себя на четвёртой минуте, когда, как кажется, все инструменты следуют за басовой партией, а не наоборот. В некоторых местах можно услышать такие инструменты, как лютня или свирель. Песня служит эффективным промежутком между тяжёлыми «Liar» и «Modern Times Rock 'N' Roll».

 «Modern Times Rock ’N’ Roll»
«Modern Times Rock ’N’ Roll» () — быстрая, ритмичная и энергичная рок-композиция, написанная и исполненная Роджером Тейлором. В конце звучит бэк-вокал продюсера Джона Энтони. Звучание песни и манера исполнения напоминают стиль Led Zeppelin. Это даёт основание считать, что на ранних этапах деятельности творчество этой группы вдохновляло Queen. Тематика песни — прогрессирование музыки, а также вопрос, каким будет следующий популярный стиль музыки.

 «Son and Daughter»
«Son and Daughter» () — песня, написанная Брайаном Мэем, на создание которой оказали влияние блюз-рок и тяжелое гитарное звучание. Является самой тяжёлой песней альбома. Предположительно, что эта песня о человеке, который жалуется на жизнь и не может понравиться людям.

В песне поётся о человеке, который считал, что может притвориться кем угодно, и «пытался быть сыном и дочерью в одном лице» (), но понял, что не может этого и что «мир ожидает человека, чтобы разгребать лопатой дерьмо» (). Задаётся вопрос, что бы он сделал ради любви, когда всё это только началось. Звучит фраза «я хочу, чтобы ты был женщиной» () и продолжается повествование о герое песни. Говорится, что он пытался быть учителем и ловцом людей, равным каждому проповедником. Далее рассказчик говорит, что больше не может задерживаться и спрашивает героя, что тот будет думать о небесах, если это место, куда он отправится и откуда пришёл.

 «Jesus»
Песня «Jesus» () была написана Фредди Меркьюри. Песня исполнена в жанре психоделического рока.

В песне рассказываются фрагменты из жизни Мессии: в первых двух куплетах — о исцелении Иисусом одного прокажённого, а в третьем — о рождении Иисуса, трёх волхвах, приведённых в Вифлием звездой и возвестивших о рождении Царя.

 «Seven Seas of Rhye»
На альбоме Queen представлена короткая инструментальная версия песни «Seven Seas of Rhye» (). Завершённая версия песни включена в следующий альбом группы и была выпущена на сингле. По словам Брайана Мэя, в композиции слышатся сначала фортепианные пассажи, затем чудовищные гитарные аккорды, потом вступают барабаны, и начинается песня. Когда записывался первый альбом текст песни ещё записан не был.

Бонусные треки на переиздании 1991 года 
В 1991 году компания Hollywood Records выпустила переиздания всех альбомов Queen (кроме Innuendo) с дополнительными треками, среди которых были специальные ремиксы, редкие записи и версии песен с грампластинок. В переизданном варианте дебютного альбома содержится три бонусных трека: «Mad the Swine», «Keep Yourself Alive (Long Lost Re-Take)» и «Liar (1991 Remix by John Luongo and Gary Hellman)».
 «Mad the Swine»
«Mad the Swine» («Бешеная свинья») была написана Фредди Меркьюри во время сессий для дебютного альбома в июне 1972 года, однако не выходила вплоть до 1991 года. В 1991 году «Mad the Swine» вышла в качестве стороны «Б» сингла «Headlong». Песня изначально находилась между «Great King Rat» и «My Fairy King», но не была включена в оригинальный релиз альбома из-за разногласий с продюсером группы Роем Томасом Бэйкером относительно финального микширования. Она представляет собой фолковый церковный гимн.

 «Keep Yourself Alive (Long Lost Re-take)» 
«Keep Yourself Alive (Long Lost Re-take)» — изменённая версия первой песни с альбома. Этот re-take имеет совершенно иные инструментальные партии и некоторые изменения в тексте, длится 4 минуты 1 секунду.

 «Liar (1991 Remix by John Luongo and Gary Hellman)»
Этот ремикс — один из серии специальных ремиксов для переиздания альбомов Queen компанией Hollywood Records в 1991 году. Он длится 6 минут 26 секунд и отличается от оригинальной версии только добавлением дополнительной перкуссии.

Невышедшие песни 
Информация ниже основана на данных сайта Ultimate Queen.
 «Silver Salmon»
«Silver Salmon» («Серебристый лосось») — песня, вероятно написанная Тимом Стаффелом во время участия в группе Smile. В песне поётся о девушке, исполнитель сравнивает её с лососем, текст полон метафор и эпитетов.

 «Polar Bear»
«Polar Bear» («Полярный медведь») — песня, написанная Брайаном Мэем совместно с Тимом Стаффелом во время участия в группе Smile.

В 1997 году песня вышла на альбоме Smile Ghost of a Smile. В 1999 году песня была выпущена сборнике Queen In Nuce, а также на сборнике Pre Ordained.

 «Hangman»
Автор песни «Hangman» («Палач») неизвестен, она исполнялась только группой Queen. Возможно, что она была написана Фредди Меркьюри. Это тяжёлая блюз-рок-композиция, исполнявшаяся группой в период с 1971 по 1973 и с 1975 по 1976 годы. Известно 8 концертных записей этой песни, вышедших на бутлегах.

 «Rock And Roll Medley»
На своих ранних выступлениях Queen исполняли большое количество кавер-версий хитов рок-н-ролла. Песни «Jailhouse Rock» (в исполнении Элвиса Пресли) и «» (из репертуара Конни Фрэнсис) были объединены в номер, называемый Jailhouse Rock Medley. Также группой исполнялись песни «Bama Lama Bama Loo» (из репертуара Литтл Ричарда), «Be-Bop-A-Lula» (Джина Винсента и His Blue Caps), «Shake, Rattle and Roll» (в оригинале исполнил Big Joe Turner) и «Big Spender» (эта песня также исполнялась Queen в 1986 году на стадионе Уэмбли), некоторые из них также включались в номер Jailhouse Rock Medley.

 «Feelings»
Песня «Feelings» была написана Брайаном Мэем, предположительно, в 1971 году, ещё до вступления Джона Дикона в группу. Песня очень тяжелая, в основном, инструментальная, текст небольшой.

Queen I Tour 
В поддержку альбома группа устроила концертный тур. В его рамках группа посетила Великобританию, Германию, Люксембург и Австралию. На многих концертах Queen выступала на разогреве у Mott the Hoople. По воспоминаниям зрителей, Queen была «больше, чем просто группой на разогреве». Выступление в Голдерс Грин записывалось и транслировалось при поддержке BBC. Фрагменты концерта выходили неоднократно на бутлегах, но никогда в полном варианте. Широко распространены шесть треков: «Procession», «Father To Son», «Son And Daughter», «See What A Fool I’ve Been», «Ogre Battle» and «Liar», рок-н-ролльное попурри («Jailhouse Rock», «Stupid Cupid», «Be Bop A Lula») просочилось наружу весной 2002 года, а оставшиеся «Big Spender» и «Bama Lama Bama Lou» находятся в архивах BBC. Песня «Stone Cold Crazy», выпущенная в 1974 году на альбоме Sheer Heart Attack, также исполнялась на первых концертах тура, но эта версия слегка отличалась от оригинальной альбомной. К примеру, исполнение было медленнее, но это трудно доказать, так как ни одна концертная запись этой песни с ранних дней не была найдена. В интервью для журнала Sounds Джон Дикон сказал, что группе нравятся концерты в Ньюкасле, Глазго или Борнмуте. Также было упомянуто, что группе хотелось бы иметь клавишный инструмент на сцене, чтобы сгущать звук, так как трёх инструментов им было недостаточно. Некоторые песни, исполняемые группой в рамках тура, вышли на следующем альбоме группы Queen II.

Информация о датах и местах выступлений, а также о сет-листе и прочих песнях представлена на сайте, посвященном концертным турам группы.

Даты и места выступлений 
Концертный тур начался 13 сентября 1973 года, через два месяца после выхода альбома, с выступления в Лондоне в Голдерс Грин. Через месяц Queen выступила в Бонне. На следующий день после выступления в Германии группа отыграла концерт в Люксембурге. С 20 октября по 22 ноября состоялись 13 концертов в Англии: 3 в Лондоне, в Лидс, в Блэкберне, в Вустере, в Ланкастере, в Ливерпуле, в Хэнли, в Вулвергемптоне, в Оксфорде, в Престоне, в Ньюкасле. 23 ноября группа выступила в Глазго, 25 ноября — в Эдинбурге. 26-27 ноября группа вернулась в Англию, чтобы отыграть два концерта: в Манчестере и в Бирмингеме. 28 ноября Queen выступила в Суонси, Уэльс. С 29 ноября по 28 декабря группа сыграла 12 концертов в Англии. 27 января 1974 года состоялся единственный концерт в Австралии в городе .

Сет-лист 
 «Procession»
 «Father to Son»
 «Son and Daughter»
 «Ogre Battle»
 «Hangman»
 «Keep Yourself Alive»
 «Liar»
 «Jailhouse Rock»
 «Shake, Rattle and Roll»
 «Stupid Cupid»
 «Be-Bop-A-Lula»
 «Jailhouse Rock (Reprise)»
 «Big Spender»
 «Bama Lama Bama Lou»

Песни, исполнявшиеся очень редко 
 «Stone Cold Crazy»
 «Great King Rat»
 «Modern Times Rock 'N' Roll»
 «See What A Fool I’ve Been»
 «I’m A Man»

Участники записи 
Список основан на данных сайта Allmusic.

История релиза 
Представленная ниже история основана на данных сайта Discogs. В таблицу не включены неофициальные издания и проморелизы.

Чарты и сертификации

Позиции в чартах

Сертификации

Мнения участников группы

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Дебютные альбомы 1973 года
Альбомы Queen
Альбомы Elektra Records
Альбомы, спродюсированные Роем Томасом Бейкером
Альбомы EMI Records
Альбомы, сертифицированные как золотые Британской ассоциацией производителей фонограмм
Альбомы, сертифицированные как золотые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы, выпущенные на SACD
Альбомы, записанные на Trident Studios